Virgen de la Peana puede referirse a:

 Virgen de la Peana (Ateca)
 Virgen de la Peana (Borja)